Сражение при Монклове (исп. Batalla de Monclova) — бои во время мексиканской революции между силами конституционалистов полковника Пабло Гонсалеса и федеральными войсками под командованием полковника Хоакина Масса за город и станцию Монклова.

8 июля 1913 года войска каррансистов в составе 1500 человек, при которых находился сам Венустиано Карранса, под командованием Пабло Гонсалеса после 6 часов боя одержала победу при Канделе над федералами (400 кавалеристами) полковника Хосе Роблеса.

9 июля конституционалистами было получено известие о подходе с юга, из Сальтильо, федеральных сил, отряда из 1740 солдат под командованием полковника Хоакина Масса, поэтому все имеющиеся войска конституционалистской армии стали перебрасываться от Кинделы для защиты города Монкловы и одноименной узловой станции, расположенной западнее. Монклова была для конституционалистов оперативной базой и центром снабжения, в ней также располагалась штаб-квартира их «верховного главнокомандующего» Венустиано Каррансы.

Федералы полковника Хоакина Масса, прибывавшие по железной дороге, вначале после непродолжительного боя отбросили каррансистов со станции Кастаньос, а затем со станции Фиерро. Чтобы помешать проходу эшелонов противника, отступившие каррансисты взорвали мост на станции Фиерро. К ночи отступившие части Пабло Гонсалеса прибыли на станцию Монклова, и он приказал подготовить все имеющееся средства для ее защиты.

Одна часть колонны федералов в пешем порядке двинулась к станции, а другая, в сторону холма Ла-Бартола, расположенного между станцией и городом. Федералы разместили орудия и пулеметы на занятом ими холме Ла-Бартола, направив их огонь на станцию, город и прибывающие подкрепления каррансистов.

10 июля, около 10 утра, к каррансистам начали прибывать из Канделы подкрепления, вначале 300 человек батальона саперов, и с ходу вступать в бой. В 12.00 к конституционалистам прибыл их эскадрон кавалерии и занял боевые позиции, но к этому времени федеральная артиллерия своим огнем внесла дезорганизацию в ряды каррансистов, и те начинают отходить, покинув город, и сосредотачиваться на станции.

Венустиано Карранса и его штаб, также прибывшие в разгар боя на станцию, отдали приказ своим войскам отступать в направлении Куатро-Сьенегас, а всех раненых, врачей и медсестер эвакуировать поездом в Пьедрас-Неграс. Железнодорожные мосты разрушались после прохождения всех поездов.

К 18:00 каррансисты покинули станцию Монклова, и туда вступили федералы. Заняв Монклову, генерал Масса стал её укреплять, начав строительство форта на холме Ла-Бартола.

Для армии Каррансы поражение означало потерю её главного штаба, оперативной базы и центра снабжения, где накапливались ресурсы и комплектовались войска, а также нанесло серьезный удар по боевому духу солдат. Для режима Уэрты победа при Монклове стала серьезным пропагандистским успехом.

Литература 
 Альперович М. С., Руденко Б. Т. Мексиканская революция 1910—1917 гг. и политика США. — М.: Соцэкгиз, 1958.
 Лавров Н. М. Мексиканская революция 1910—1917 гг. — М.: Наука, 1972
 Платошкин Н. Н. История Мексиканской революции (1-й том) — М.: Русский Фонд Содействия Образованию и Науке, 2011

Ссылки 
 9 y 10 de julio de 1913: La batalla de Monclova
 MAPS: A REVOLUTION IN MILITARY AFFAIRS, PART 1

Операции и сражения Мексиканской революции
Сражения Мексики
1913 год в Мексике
Сражения 1913 года
Июль 1913 года
Монклова